W Polsce
 Łężce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Przemków
 Łężce – część wsi Franciszków w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk
 Łężce – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Łężce – część wsi Smęgorzów w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Dąbrowa Tarnowska
 Łężce – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Reńska Wieś
 Łężce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Chrzypsko Wielkie
 Łężce – gromada w powiecie kozielskim
 Łężce – gromada w powiecie międzychodzkim